Guarda kan syfta på:

Geografi

Brasilien

 Guarda-Mor – kommun i Brasilien

Italien 

 Guarda (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, lat 44,31, long 11,33), 
 Guarda (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, lat 44,61, long 11,62), 
 Guarda (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara), 
 Guarda Veneta, kommun, Veneto, Provincia di Rovigo,

Portugal 

 Guarda (distrikt) distrikt 
 Guarda, Portugal (kommun) kommun 
 Guarda, Portugal ort 
 Guarda (São Vicente) freguesia 
 Guarda (Sé) freguesia

Schweiz 

 Guarda, Schweiz – en by och tidigare kommun i kantonen Graubünden

Spanien

 A Guarda – kommun i Spanien

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar